«Сэ корё синмун» (, «Новая корейская газета») — областная газета на корейском языке, издающаяся в Сахалинской области. Часть материалов публикуется на русском языке.

В газете публикуются материалы о социальных, политических и экономических событиях Сахалинской области, а также освещаются вопросы корейского языка и культуры.

Выходит 1 раз в неделю на 8 полосах тиражом 1500 экземпляров.

Газета основана 1 июня 1949 года. Первоначально издавалась в Хабаровске под названием «Чосон нодонджа» (, «Корейский рабочий»). Затем редакция переехала в Южно-Сахалинск. С 1961 года называлась «Лениный килло» (, «По ленинскому пути»). Современное название — с 1991 года.

В 1955—1969 годах в газете работал советский корейский поэт и драматург Ким Цын Сон.

Примечания

Ссылки 
 Один из номеров газеты

Газеты на корейском языке
Газеты на русском языке
Газеты Сахалинской области